Харви Куртисс Барнум-младший (род. 21 июля 1940) — бывший офицер Корпуса морской пехоты США, удостоился медали Почёта в ходе Вьетнамской войны. Он стал четвёртым морским пехотнцем, получившим эту медаль за войну во Вьетанме. В 1989 году шёл в отставку после 27 лет службы. С 23 июля 2001 года по 20 января 2009 года служил заместителем помощника министра ВМС по делам резерва. С 21 января 2001 года по 30 апреля 2001 года служил и. о. помощника министра ВМС по делам личного состава и резерва

Биография 
Барнум родился 21 июля 1940 года в Чешире, штат Коннектикут. Был президентом начального и старшего классов в хай-скул Чешира, играл в футбол и бейсбол. Был членом Скаутов Америки, клуба «С» и Gym Leaders Club. По окончании хай-скул поступил в колледж св. Ансельма в Гоффстоуне. Штат Нью-Гэмпшир.

В колледже в ноябре 1958 года Барнум присоединился к программе подготовки взводных командиров Корпуса морской пехоты и прошёл две сессии летней подготовки, одну в 1959 другую в 1961 году. В июне 1962 году окончил колледж св. Ансельма со степенью бакалавра искусств по экономике. В колледже был членом общества Ред Кей (Фо Каппа Сигма) . По завершении учёбы поступил в морскую пехоту в звании второго лейтенанта.

В этом звании он был направлен в школу морской пехоты в Куантико, штат Виргиния, где до декабря 1962 года посещал базовую школу а после поступил на курс подготовки офицеров артиллерии, окончив его в феврале 1963 года. Затем он получил назначение за предела США и присоединился к батарее А, первого батальона, 12-го полка, третьей дивизии морской пехоты на Окинаве (Япония). Сначала служил передовым наблюдателем, после офицером связи батальона. В июле 1964 года был переведён в регулярные силы Корпуса морской пехоты. В апреле 1964 года Барнум был переведён во второе крыло авиации морской пехоты и был назначен на пост офицера советника по делам личного состава. В декабре 1964 года был произведён в первые лейтенанты. В ходе учений «Стальной пик» по десантированию в Испании служил офицером безопасности крыла. Вернувшись в США из Испании, он был назначен ответственным офицером по секретным материалам второго крыла авиации морской пехоты. В марте 1965 года он оставил этот пост, после чего служил офицером охраны казарм морской пехоты на военно-морской базе Пирл-Харбор, Оаху, Гавайи.

С декабря 1965 по февраль 1966 года Барнум служил во Вьетнаме передовым артиллерийским наблюдателем роты Н второго батальона 9-го полка третьей дивизии морской пехоты. В ходе операции Harvest Moon Барнум был предствлен к медали Почёта за свои действия 18 декабря 1965 года «за выдающуюся храбрость и отвагу проявленные с риском для жизни при исполнении и перевыполнении долга службы». Он принял командование над стрелковой ротой после гибели командира и организовал оборону и успешную эвакуацию после разгрома противника.

В июне 1966 года Барнум был произведён в капитаны, после чего вернулся на Гавайи. С марта по август 1967 года Барнум проходил курсы повышения квалификации младших офицеров полевой артиллерии в Форт-Силл, штат Оклахома. Затем Барнум был переведён в главный штаб морской пехоты где служил адъютантом генерал-лейтенанта Льюиса Уильяма Уолта (впоследствии заместителя начальника штаба по личному составу и заместителя коменданта Корпуса с января 1968 по январь 1971 года).

В октябре 1968 года Барнум вернулся в Южный Вьетнам, где командовал батареей Е второго батальона, 12-го полка третьей дивизии морской пехоты. После переброски третьей дивизии на Окинаву в сентябре 1969 года он оставался в её составе до октября. За службу с батареей во Вьетнаме он был награждён медалью Бронзовая звезда с литерой «V» и золотой звёздочкой (означающей второе награждение), медалью ВМС «За достижение» с литерой «V» и медалью «Пурпурное сердце» за полученные ранения, Боевой ленточкой и вьетнамским крестом «За храбрость» с серебряной звёздочкой.

По возвращении с Окинавы Барнум принял пост инструктора по вооружениям в Базовой школе Корпуса командования по развитию и образованию в Куантико, который занимал до 1970 года, после чего поступил в школу механизированного десанта, окончив её в феврале 1972 года. С марта 1972 года служил оперативным офицером второго батальона десятого полка базы Кэмп-Леджен. В мае 1972 года был произведён в майоры, в декабре 1978 в подполковники, в феврале 1984 года в полковники. В 1987 году был назначен на пост военного секретаря 29-го коменданта корпуса морской пехоты.

С 1979 по 1980 Барнум командовал вторым батальоном учебного полка на базе Пэрис-айленд. В августе 1989 года Барнум ушёл в отставку после 27 лет службы.

В честь Барнума назван эсминец ВМС США класса «Арли Бёрк» USS Harvey C. Barnum Jr.

После отставки Барнум служил главным директором отдела политик по борьбе с наркотиками управления министра обороны. Он занимал пост председателя общества медали Почёта. С 23 июля 2001 по 20 января 2008 года он служил заместителем помощника министра ВМС по делам резерва.   

В настоящее время Барнум служит в организации Segs4Vets и бюро советников Федерального кредитного союза Пентагона. Также он является челном совета директоров фонда правоохранительных органов Корпуса морской пехоты MCLEF.org, музея американцев на войне  и Медифаста. Также он входит в бюро советников некоммерческой военной  организации  Code of Support Foundation. 

За свою карьеру Барнум получил несколько наград: «Человек Коннектикута 1967 года», «доктор Honorary Legum колледжа св. Ансельма», Paul Harris Fellow. Награда лидерства Abe Pollin 2003 года, награда Корпуса морской пехоты "Iron Mike"  и награда «За выдающуюся службу» военного ордена Карабао.  

Барнум член общества Ancient and Honorable Artillery Company of Massachusetts.

Награды и знаки отличия 
Барнум получил следующий награды:

Наградная запись к медали Почёта 
 Президент Соединённых штатов от имени Конгресса с гордостью награждает медалью Почёта

За службу указанную в нижеследующей цитате: 

За выдающуюся храбрость и отвагу, проявленные с риском для жизни при выполнении и перевыполнении долга службы в качестве передового наводчика артиллерии при роте Н, второго батальона, девятого полка третьей (усиленной) дивизии морской пехоты в бою против коммунистических сил близ Ку Пху, в провинции Куангчи, Республика Вьетнам 18 декабря 1965 года. Когда рота внезапно оказалась прижатой к земле градом очень точного вражеского огня и была быстро отрезана от сил батальона пятьюстами метрами открытой  и простреливаемой местности, потери стали быстро расти лейтенант Барнум немедля предпринял рискованную разведку на местности в поисках целей для его артиллерии. Обнаружив, что командир стрелковой роты смертельно ранен и радист убит он с полным безразличием к собственной безопасности, оказал помощь умирающему командиру, затем забрал рацию у погибшего радиста и привязал её к себе. ОН немедля принял командование над стрелковой ротой и тотчас выдвинулся в середину свирепого обстрела, сплачивая и воодушевляя все отряды, реорганизуя их, чтобы возместить потерю ключевого состава и возглавить их наступление на вражеские позиции, с которых продолжал вестись смертоносный огонь. Своими здравыми и быстрыми решениями и явным спокойствием он смог сплотить сильно потрёпанные отряды, своим доблестным примером, когда он периодически выходил на открытое место, чтобы указывать цели он вдохновил всех. Когда на помощь прибыли два вооружённых вертолёта, он бесстрашно двигался сквозь вражеский огонь, чтобы наводить атаку с воздуха против хорошо окопавшегося врага, умело руководя одним взводом в ходе успешной контратаки на ключевые позиции противника. После зачистки небольшой площадки, он затребовал два транспортных вертолёта и руководил эвакуацией раненых и убитых. Затем он участвовал в захвате и зачистке цели батальона. Своей отважной инициативой и героическим поведением он заслужил великую славу для себя и поддержал высочайшие традиции  Корпуса морской пехоты и военно-морской службы США.      

Подп/Линдон Б. Джонсон

См. также 
 Список участников Вьетнамской войны, награждённых медалью Почёта
 Список ныне живущих награждённых медалью Почёта

Примечания

Ссылки 
 

Участники войны во Вьетнаме
Участники Вьетнамской войны, награждённые медалью Почёта (США)
Награждённые медалью Почёта (США)